Такаюки Абэ (; род.  в префектуре Хоккайдо, Япония) — японский шоссейный велогонщик, выступающий за континентальную команду «Utsunomiya Blitzen».

Достижения 

 2009
2-й Тур Окинавы
 2013
1-й  Горная классификация Тур Хоккайдо
 2016
1-й Пролог Тур Кумано
 2017
1-й  Очковая классификация Тур Хоккайдо
 2018
1-й Пролог Тур Кумано

Ссылки 
Абэ, Такаюки на FirstCycling 

Велогонщики Японии